Sogno d'un tramonto d'autunno – opera teatrale di Gabriele D'Annunzio del 1898
 Sogno d'un tramonto d'autunno – film del 1911 diretto da Luigi Maggi